MIME, un protocole utilisé pour expédier des courriels
 Mime, un métier du théâtre
 Mime, personnage de la mythologie nordique, apparaissant dans la Saga de Théodoric de Vérone et dans la tétralogie de Wagner
 Type MIME, une manière de classer et de différencier les fichiers sur Internet
 MIME peut signifier Mission Interministérielle sur les Mutations Économiques
 MIME (Mobilité et Inclusion dans une Europe Multilingue) est un projet de recherche sur le multilinguisme financé par la Direction Générale pour la Recherche et l’Innovation de la Commission européenne.